Островное командование Гренландии (; или просто GLK) — датский военный орган, отвечающий за безопасность Гренландии и подчиняющийся главнокомандованию датских вооружённых сил. Штаб-квартира командования находится в Кангилиннгуите. Островное командование имеет представителей при командовании американской авиабазой Туле.

История 
После окончания Второй мировой Войны датчане всерьёз озаботились безопасностью Гренландии. В 1946 году было создано Островное командование Гренландии. Сначала эта структура называлась «Командование ВМС Гренландии», но в 1951 году название было изменено на «Островное командование Гренландии». 31 октября 2012 года Островное командование Гренландии было объединено с , образовав . Арктическое командование отвечает за руководство вооружёнными силами Гренландии и патрулём Сириус.

Согласно датско-гренландским договорам поиск и осуществление спасательных операций ложится на плечи Гренландских спасательных служб. В случае надобности, они могут запрашивать помощь Air Greenland, патруля Сириус, авиабазы Туле, а также спасательных подразделений Исландии. Контингент командования составляет 150 человек.

Помимо 1−2 боевых кораблей по ротации и 2−3 катеров охраны рыболовства Гренландскому командованию подчиняется санный патруль «Сириус» численностью около 30 человек.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Островного командования Гренландии
  Датский Полярный Центр

Вооружённые силы Гренландии